

Sportivi 
 Diego García Bravo (1990) – portiere spagnolo
 Diego García (1990) – taekwondoka messicano
 Diego García (1961-2001) – maratoneta spagnolo
 Diego García (1996) – marciatore spagnolo
 Diego García (1979) – cestista argentino 
 Diego García (1907) – calciatore argentino
 Diego García (1996) – calciatore uruguaiano
 Diego García (1987) – calciatore messicano 
 Diego García Medina (1996) – calciatore cileno
 Diego Alejandro García (1986) – calciatore argentino

Altro 
 Francisco García Diego y Moreno (1785-1846) – noto anche come Garcia Diego o erroneamente Diego Garcia, vescovo cattolico messicano
 Diego García – musicista statunitense
 Diego García de Moguer (1484-1544) – esploratore spagnolo
 Diego García de Paredes (1466-1534) – soldato spagnolo
 Diego García de Paredes (1506-1563) – militare spagnolo
 Diego García Sayán (1950) – avvocato e politico peruviano 
 Diego José Abad y García (1727-1779) – poeta, scrittore e teologo messicano
 Diego García (1983) – attore argentino
 Diego García – direttore della fotografia